Ricardo Azevedo (cantor)
 Ricardo Azevedo (escritor)

Desambiguações de antropônimos